SPI har flere betydninger:
 Serial Peripheral Interface-bus
 Society for Philosophical Inquiry – nonprofitorganisation som promoverer diskussion af filosofi
 Software in the Public Interest – almennyttig organisation som støtter fri software- og open source-projekter
 SCSI Parallel Interface – en parallel bus-grænseflade